О́пера-дель-Дуо́мо ( — «Музей произведений искусства собора») — в Италии — музей при кафедральном соборе, в котором выставлены произведения искусства, в разное время созданные для его украшения:   
 Опера-дель-Дуомо — музей при флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре
  — музей при Миланском соборе.
  — музей при .
  — музей при .
  — музей при Пизанском соборе.
  — музей при .
  — музей при Сиенском соборе, где выставлена знаменитая «Маэста».
 См. также 
 Дуомо

Художественные музеи Италии